Der Kanton Frasne ist ein französischer Kanton im Département Doubs in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Er umfasst 47 Gemeinden im Arrondissement Pontarlier. Bei der landesweiten Neuordnung der französischen Kantone wurde er 2015 neu geschaffen mit Frasne als Hauptort (frz.: bureau centralisateur).

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 47 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone 
2017: Fusion Labergement-du-Navois (Kanton Ornans) und Levier → Levier

Politik 

Frasne